Группа риска — многозначное понятие:

 Группа риска — медицинский и социологический термин.

Фильмы 
 «Группа риска» — советский документальный фильм 1988 года режиссёра Андрея Никишина.
 «Группа риска» — российский трёхсерийный художественный фильм 1991 года режиссёра Владимира Лаптева.
 «Группа риска» () — американский художественный фильм 1994 года.
 «Группа риска» () — американский художественный фильм 2010 года режиссёра Тома Маклафлина.

Музыка 
 «Группа риска» — песня с альбома «213 дорог» группы «Город 312».
 «Группа риска» — музыкальный альбом Владимира Асмолова, выпущенный в 1992 году.